Рэнди может означать:

Фамилия 
 Рэнди, Джеймс (1928—2020) — американский иллюзионист канадского происхождения, разоблачитель паранормальных явлений и псевдонаучных теорий.

Другое 
 (3163) Рэнди — астероид, пересекающий орбиту Марса; открыт в 1981 году.

См. также 
 Рэнд